Stahlhofen kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Stahlhofen, Westerwald – kommun i Westerwaldkreis i Rheinland-Pfalz, 
 Stahlhofen am Wiesensee – kommun i Westerwaldkreis i Rheinland-Pfalz,